Цей список містить короткий опис всіх сезонів, зіграних футбольним клубом «Актобе» з 1967 року.

«Актобе» () — казахстанський футбольний клуб з однойменного міста. Найбагатший клуб Казахстану, бюджет становить $12 млн.

Статистика виступів

Чемпіонати СРСР (1967–1991)

Чемпіонати Казахстану (з 1992)

Посилання 
 RSSSF.com 

ФК «Актобе»
Актобе